Als Kabinett Ponta bezeichnet man Regierungen Rumäniens unter Ministerpräsident Victor Ponta:

 Kabinett Ponta I, Mai bis Dezember 2012
 Kabinett Ponta II, Dezember 2012 bis März 2014
 Kabinett Ponta III, März bis Dezember 2014
 Kabinett Ponta IV, 17. Dezember 2014 bis 4. November 2015

Siehe auch:
 Politisches System Rumäniens
 Staatskrise in Rumänien 2012